Příjmení Lundqvist nosí více významných osobností:

 Erik Lundqvist (1908–1963) – švédský atlet, olympijský vítěz v hodu oštěpem z roku 1928
 Henrik Lundqvist (* 1982) – švédský hokejový brankář
 Kurt Lundqvist (1914–1976) – švédský atlet, mistr Evropy ve skoku do výšky z roku 1938